Шейес — фамилия.
 Шейес, Дэнни (род. 1959) — американский баскетболист, сын Дольфа Шейеса. 
 Шейес, Дольф (1928—2015) — американский баскетболист и тренер.